Lamar může být:

 Lamar County – čtyři okresy v USA

křestní jméno
 Lamar Alexander (* 1940) – americký politik
 Lamar Butler (* 1983) – americký basketbalista
 Lamar S. Smith (* 1947) – americký politik

příjmení
 Kendrick Lamar (* 1987) – americký rapper
 Mirabeau B. Lamar (1798–1859) – americký politik, druhý prezident Texaské republiky